Епархия Джинджи () — епархия Римско-Католической Церкви с центром в городе Джинджа, Уганда. Епархия Джинджи входит в митрополию Тороро.

История 
10 июня 1948 года Римский папа Пий XII издал буллу Curas Nostras, которой учредил апостольский викариат Кампалы, выделив его из апостольского викариата Южного Нила (сегодня — Архиепархия Тороро).

25 марта 1953 года Римский папа Пий XII выпустил буллу Quemadmodum ad Nos, которой преобразовал апостольский викариат Кампалы в епархию.

5 августа 1966 года епархия Кампалы была переименована в епархию Джинджи.

Ординарии епархии  
 епископ Vincent Billington MHM (13.05.1948 — 3.05.1965);
 епископ Joseph B. Willigers MHM (13.07.1967 — 2.03.2010);
 епископ Charles Martin Wamika (2.03.2010 — по настоящее время).

Примечания

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Булла Curas Nostras, AAS 40 (1948), стр. 532 
 Булла Quemadmodum ad Nos, AAS 45 (1953), стр. 705

Ссылки 
 Информация 
 Информация 

Католические епархии Уганды